

Patronyme 
Katzenbach est un patronyme porté notamment par :

 John Katzenbach (né en 1950), auteur américain de romans policiers ;
 Nicholas Katzenbach (1922-2012), juriste américain.

Toponyme 
 Katzenbach, municipalité allemande située dans l'arrondissement du Mont-Tonnerre (Rhénanie-Palatinat).

Voir aussi 
 Paronymie : Kaltenbach (homonymie)

Homonymie de patronyme